Sierra může být:
španělský výraz pro hory (pohoří) nebo pilu
Sierra Leone — stát v západní Africe
Sierra Nevada — španělské pohoří
Observatoř Sierra Nevada — španělská astronomická observatoř
Sierra Nevada (USA) — americké pohoří v Kalifornii
High Sierra Trail (HST) – turistická trasa v národním parku Sequoia přes pohoří Sierra Nevada (USA) v Kalifornii
Sierra Madre Occidental — mexické pohoří
Santa Cruz de la Sierra — bolivijské město
Duruelo de la Sierra — španělské město
Kráter Sierra Madera — kráter v Texasu v USA
Ford Sierra — osobní autobil značky Ford
Sierra Entertainment — americká společnost založená v roce 1979, zabývající se publikováním počítačových her
 písmeno S v hláskovací abecedě NATO
 třída Sierra — v kódovém označení NATO třída sovětských ponorek Projekt 945
 macOS Sierra — operační systém firmy Apple